Batman: Dead End è un cortometraggio scritto e diretto da Sandy Collora, presentato il 19 luglio 2003 al Comic-Con di San Diego e diffuso poco dopo su Internet.

Costituisce un crossover tra il supereroe dei fumetti DC Comics Batman, Alien e Predator.

Trama 
Il supereroe Batman, dopo un inseguimento, raggiunge e si confronta con il Joker in un vicolo cieco. All'improvviso, qualcosa nell'ombra afferra lo psicopatico supercriminale e lo issa verso l'alto con facilità, lasciando Batman attonito. Dall'ombra emerge un Alien: inizia quindi una lotta tra i due, che viene però interrotta da un feroce Predator che fredda lo Xenomorfo con un colpo della sua arma. Batman e lo Yautja cominciano quindi uno scontro all'ultimo sangue e alla fine il Cavaliere Oscuro riesce a prevalere. Prima che riesca a sferrare il colpo di grazia, appaiono sul posto altri tre Predator. Il cortometraggio si conclude con Batman che si appresta ad affrontarli mentre alle sue spalle avanzano lentamente, emergendo dal buio, gli altri Alien.

Produzione 
Il film è stato realizzato con un budget di appena trentamila dollari a North Hollywood. Collora ha poi girato un progetto simile nel 2004, intitolato World's Finest, con gran parte dello stesso cast e troupe.

Batman aveva già combattuto contro queste razze aliene in alcune serie a fumetti della Dark Horse Comics (come Batman contro Predator e Batman/Aliens) e infatti il cortometraggio recupera l'estetica di quegli albi.

Critica 
L'attore, regista e sceneggiatore Kevin Smith ha definito Batman: Dead End il miglior film su Batman mai realizzato mentre l'illustratore Alex Ross lo ha lodato definendolo come il Batman che ha sempre voluto vedere. Lo stesso Collora ha dichiarato di aver realizzato il corto con l'intento di dimostrare le sue doti da cineasta e di esserci riuscito.

Fan Films Quarterly ha inserito Batman: Dead End nella lista dei dieci più importanti momenti nella storia dei film fan made.

Note

Collegamenti esterni 
 

Cortometraggi di fantascienza
Film di Alien vs. Predator
Film di Batman